Steinert est un vin blanc d'Alsace.

Morris Steinert (1831-1912), commerçant en pianos et collectionneur américain ;
 (1875-1911), médecin allemand qui a donné son nom à la dystrophie myotonique de Steinert ;
Alexander Steinert (1900-1982), compositeur et acteur américain ;
Otto Steinert (1915-1978), photographe allemand ;
Héctor Damián Steinert (né en 1986), footballeur argentin.